Youmans ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Livingston Youmans (1821–1887), US-amerikanischer Autor und Herausgeber populärwissenschaftlicher Literatur
 Henry M. Youmans (1832–1920), US-amerikanischer Politiker
 Phillip Youmans (* 2000), US-amerikanischer Filmschauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und Filmeditor 
 Vincent Youmans (1898–1946), US-amerikanischer Musical-Komponist

Siehe auch:
 Yeomans